Серге́й Льво́вич Долгу́шин (, ) — кандидат искусствоведения (1984), хоровой дирижёр, композитор, заведующий музыкальной частью Омского ТЮЗа (2017); член Союза театральных деятелей РФ, Отличник народного просвещения (1988), лауреат премии Администрации Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства (1996).

Деятельность 
С 1998—2001, 2008—2012 гг. доцент кафедры режиссуры факультета культуры и искусств Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. Организатор в г. Омске межрегиональных (1999), российских (2001) и международных (2003) научно-практических конференций по проблемам творческого развития детей и молодежи. С 2002 г. учредитель и издатель ежегодного федерального сборника научных и методических статей «Актуальные проблемы отечественного музыкознания и музыкальной педагогики в новом тысячелетии». Учредитель в г. Омске региональных, межрегиональных, российских и международных педагогических семинаров для педагогов-музыкантов дошкольных, школьных и высших учебных заведений Российской Федерации по проблемам креативного развития детей в процессе музыкального полихудожественного образования. С 2002 г. руководитель регионального научно-экспериментального проекта по разработке и апробации в общеобразовательных школах г. Омска интегрированной программы по музыке «Мир музыки» для учащихся младших классов; с 2006 — средних классов (программа «Музыка моего отечества»). С 2004—2012 гг. — доцент кафедры теории и методики музыкально-эстетического воспитания Омского государственного педагогического университета.

Композиторское творчество представлено различными жанрами, в том числе симфоническими (сюиты «Фауст», «Золушка» и др.), вокально-симфоническими (кантаты «Антигона», «Profundis»), камерно-инструментальными, вокальными и хоровыми произведениями, песнями для детей, музыкой для телевидения. Особое место в творчестве занимает музыка для музыкального и драматического театра.

Сотрудничество композитора с Омским театром для детей и молодёжи (ТЮЗом) началось с 1989 года. За период с 1990 по 2013 гг. для Омского ТЮЗа С. Долгушиным написана музыка более чем к 30 спектаклям.

С. Долгушин плодотворно сотрудничает с российскими и зарубежными театральными режиссёрами, среди них: Д. Астрахан, В. Рубанов, И. Макаров, А. Горбатый, М. Калмыков, С. Розов, А. Слюсаренко, Ю. Фридман, В. Ветрогонов, А. Гончарук, А. Бабанова и др. (Россия), Ф. Эртенер (Турция), Ю. Шуберт (Германия), Х. Трентельман (Голландия) и пр.

Круг научных интересов включает проблемы музыкознания (история музыкальной культуры г. Омска дореволюционного периода, роль символического и практического значения музыкальных инструментов в мистических ритуалах народов мира, прикладная музыкальная органология), педагогика и психология музыкального творчества детей, в том числе в контексте полихудожественного образования (разработка новых технологий креативного развития).

Награды 
 Первый же спектакль «Конёк-Горбунок» (1990, реж. И. Макаров, Санкт-Петербург) в разное время получил многочисленные награды. Среди них:
 Гран-при Международного фестивали музыкальных спектаклей в Стамбуле/ Турция (1993, Омский ТЮЗ)
 Гран-при Международного фестиваля детских спектаклей в г. Суботица / Югославия (1994, в сценической версии Санкт-Петербургского гос. академического театра комедии им. Н. П. Акимова, реж. И. Макаров).
 За создание музыки к спектаклям Омского ТЮЗа «Урфин» (реж. В. Рубанов, А. Горбатый), «Принц и нищий» (реж. И. Макаров) композитор был удостоен звания Лауреата премии Администрации Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства (1996).

Наиболее значимые публикации 
 «Музыкальное воспитание и образование в дореволюционном Омске (1716—1917)» (монография, 1995)
 «Образ, цвет, звук» (монография, 2000)
 «Программа „Компьютерные технологии в музыке“ в контексте профессиональной подготовки будущих учителей музыки» («Вопросы музыкального образования и воспитания», сборник методических статей, 2004)
 «Мультимедиа. Информационные технологии в музыке» (учебно-методическое пособие, 2004)
 «Музыка моего Отечества. Русская музыкальная культура XIX века. Шестой класс общеобразовательной школы» (уч. пособие, 2006, ноты).

Публикации научных и методических статей в разных изданиях 
 К проблеме исследования истории становления детской исполнительской практики на музыкальных инструментах как одной из форм музыкального воспитания (с кратким обзором публикаций и архивных материалов): Вопросы музыкального воспитания и образования / Сост. и ред. С. Долгушин. — Омск: АДМЭВ, 1993. — СС. 5-17.
 Импровизация на элементарных музыкальных инструментах как один из видов продуктивного, творческого компонента музыкального мышления детей дошкольного возраста (из опыта экспериментальной работы по системе музыкального воспитания К. Орфа): Вопросы музыкального воспитания и образования / Сост. и ред. С. Долгушин. — Омск: АДМЭВ, 1993. — СС. 18-25.
 Детское музыкальное воспитание в России на рубеже веков // Мир музыки и дети: Тезисы I-ой межрегиональной научно-практической конференции по проблемам инновационных методов в общем и специальном музыкальном образовании. — Омск: АДМЭВ, 1999. — СС. 5-11.
 Роль синестетического метода в процессе работы над программным сочинением в экспериментальном классе композиции // Мир музыки и дети: Тезисы I -ой межрегиональной научно-практической конференции по проблемам инновационных методов в общем и специальном музыкальном образовании. — Омск: АДМЭВ, 1999. — СС. 44-11.
 К вопросу о синестетическом методе и его значении в формировании и развитии творческих способностей младших школьников в процессе элементарного музицирования / Общее музыкальное образование в спектре актуальных проблем современной педагогики: Сб. научных и методических статей. — Омск: АДМЭВ, 2000. — СС.105-114.
 Синестетический метод и его роль в креативном подходе к процессу музыкальной деятельности ребёнка/ Материалы Всероссийской научно-практической конференции: Новые технологии в музыкальном образовании. Ч.I. Изд-во ОмГУ, 2000. С. 57-65.
 Развитие креативных способностей младших школьников на уроках музыки в условиях специализированных классов / Материалы I-й Сибирской региональной научно-практической конференции: Развитие художественно-творческого потенциала личности в современных социокультурных условиях. Омск: Мир музыки, 2001. — СС. 32-60.
 Свободная ассоциативная импровизация как метод развития художественно-образного мышления детей в процессе музыкальной деятельности / Материалы I-ой Международной межвузовской научно-практической конференции: Музыкально-эстетическое образование в социокультурном развитии личности. Т.2. УрГПУ, 2001. СС. 82-84.
 Долгушин С. Л., Воробьева Л. В. Некоторые психологические аспекты развития креативности младших школьников в условиях экспериментальной программы «Мир музыки»/ Актуальные проблемы отечественного музыкознания и музыкальной педагогики в новом тысячелетии.- Омск: Мир музыки,2002.- СС.42-51.
 Проблемы и перспективы музыкального образования в Омске в контексте региональной концепции развития музыкального искусства / Материалы I-ой Сибирской международной научно-практической конференции: Музыка как художественное познание мира. Омск: Мир музыки, 2003.- СС. 9-20.
 Творческая самореализация личности студента в условиях апробации новых музыкально-педагогических технологий / Материалы I-ой Сибирской международной научно-практической конференции: Музыка как художественное познание мира. Омск: Мир музыки, 2003 — СС. 161—165.
 Программа «Компьютерные технологии в музыке» в контексте профессиональной подготовки будущих учителей музыки: Вопросы музыкального образования и воспитания /Сборник методических статей.- Омск: Мир музыки, 2004. — СС. 9-23.
 К вопросу об исследовании символического и прикладного значения музыкальных инструментов в мистических культах и ритуалах Древней Греции и Египта: Музыка и ритуал: структура, семантика, специфика / Новосибирская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки: Римский университет «Тор Вергата» — Новосибирск, 2004. — СС. 453—464.
 Организационно-педагогические условия развития творческих способностей дошкольников в процессе музыкальных занятий: Актуальные проблемы музыкального образования школьников / Сборник статей студентов и преподавателей музыкального отделения факультета искусств ОмГПУ и педагогического колледжа № 3 г. Омска. Вып. 4. — Омск: ОмГПУ, 2004 — СС. 18-28.
 Развитие творческой активности младших школьников в процессе полихудожественной деятельности: Материалы Всесоюзной научно-практической конференции «Художественное образование: инновации и традиции» (9-10 ноября 2004). Ч.1. — Пермь, 2004. — СС.127-133.
 К проблеме музыкального воспитания детей в семейном социуме: Актуальные проблемы отечественного музыкознания и музыкальной педагогики в новом тысячелетии. Вып. 3. — Омск: Мир музыки, 2005. — СС. 82-90.
 Синектика как метод развития эвристического мышления младших школьников на уроках музыки / Наследие О. А. Апраксиной и музыкальное образование в XXI веке: Материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием (16-17 ноября, Москва) — М., 2006. — СС. 241—243.
 Развитие креативности младших школьников в условиях компьютеризации музыкально-образовательного процесса / Теория и практика применения информационных технологий в искусстве, культуре и музыкальном образовании: Материалы Международной интернет-конференции (3-23 апреля 2006) — Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2006. — СС.27-39.
 Стилевое воспитание младших подростков на уроке музыки в условиях полихудожественного подхода (по результатам исследования) // Актуальные проблемы отечественного музыкознания и музыкальной педагогики в новом тысячелетии. Вып.4: Сб. науч. и метод. Ст. / Ред.-сост. П. З. Феттер — Омск: Мир музыки, 2007. — СС. 69-82.
 К проблеме информатизации музыкального образования // Художественное образование в современных социокультурных условиях: проблемы и перспективы: Материалы Открытой городской научно-практической конференции (22-23 ноября 2007 года, г. Омск) — Омск: Мир музыки, 2007. — СС.163-167.
 Активизация познавательной деятельности учащихся на интегрированных уроках музыки с использованием средств мультимедиа (по результатам экспериментального исследования) / Новые информационные технологии в образовании: Материалы международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 26-28 февраля .: В 2 ч. // Рос. Гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 2008. Ч.2.- СС. 56-58.
 Кейс-метод в свете инновационных подходов к художественному образованию // Художественное образование в культурном пространстве Омского региона: Материалы Второй открытой городской научно-практической конференции. — Омск: Мир музыки, 2010. — СС. 320—324.
 Феттер П. З., Долгушин С. Л. Омск музыкальный и музыкально-педагогический: Между прошлым и будущим Актуальные проблемы отечественного музыкознания и музыкальной педагогики в новом тысячелетии. Вып.5: Сб. науч. и метод. Ст. / Ред.-сост. П. З. Феттер — Омск: Мир музыки, 2011. — СС. 63-70.
 Организация самостоятельной работы студентов педагогического колледжа с использованием информационно-коммуникативных технологий в музыкально-образовательном процессе // Возможности образовательной среды по формированию позитивного социального опыта воспитанников (обучающихся): Материалы II Межрегиональной заочной научно-практической конференции (17 декабря 2012, Омск) — Омск: Омское РО ООО «ВПС», 2012. — СС. 20-27.
 Konstanty Wolicki: lata wygnania syberyjskiego // Polacy w Rosji: Miedzynarodowa konferencia naukowo-praktyczna. — Warszawa: Art Polonia, 1994. — SS. 17-20.

Музыка для детей в нотных изданиях 
 Песни и хоры для детей школьного возраста. Омск: АДМЭВ, 1997. В настоящий сборник вошли: Четыре хора на стихи С. Журавлева («Бурундук», «Ёж и ёрш», «Крокодилы», «Петушки»), Три хора на стихи Г. Кружкова («Ва-Ва и Ва-Ва-Ва», «Упрямая песенка», «Дотошный старичок»), «Песенка о верблюдах» (сл. А. Усачёва).
 «Когда я был малышом». Избранные хоры и песни. Омск: АДМЭВ, 1997. Сборник составили хоры и песни из музыкальных и драматических спектаклей: Фрагменты хоровой оперы «Слонёнок пошёл учиться» (сл. Д. Самойлова), «Песня друзей», «Песенка дядюшки Чарли» (из мюзикла «Урфин», сл. С. Оленберга), Три номера из оперетты для детей «Зайка-зазнайка» (сл. С. Михалкова), Песня Белоснежки (из музыки к сп. «Белоснежка и семь гномов», сл. А. Пичугина), Песня Ивана (из музыкальной постановки «Конек-Горбунок», сл. П. Ершова).
 Музыка из спектаклей в переложении для фортепиано. Вып. I. Омск: АДМЭВ, 1998. Содержание сборника: «Регтайм» (из оп. «Слоненок пошел учиться»), «Регтайм» (из оперетты «Зайка-зазнайка»), «Вальс» (из музыки к сп. «Сон в летнюю ночь». Перел. для 2-х ф-но авт.), Танец обезьян (из танцевального дивертисмента к оперетте И. Кальмана «Баядера». Перел. для 2-х ф-но авт.).
 Сборник песен и хоров в сопровождении фортепиано «Что такое музыка?» (Омск: Мир музыки, 2006). В него вошли около 20 ранее не опубликованных произведений для детей младшего и среднего школьного возраста (Омск: Мир музыки, 2006). Среди них: «Что такое музыка?», «Песенка о крокодилах», «Песня о дружбе» (из мюзикла «Три крокодила», сл. А. Кондратьева, С. Симбирцева), «Сказка» (сл. Аспазия, русск. текст Н. Королёвой), «Иван Торопышкин» (сл. Д. Хармса), «Классная история» (сл. А. Барто), «Художник и музыкант» (сл. С. Симбирцева) и др.

Музыка к спектаклям Омского ТЮЗа (1990—2012) 
1990
 П. Ершов «Конёк-Горбунок», музыкальная сказка. (Реж.- Илья Макаров, Санкт-Петербург).
1991
 В. Пугач «Доктор Фауст и его договор с чёртом». (Реж.- Илья Макаров, Санкт-Петербург).
 А. П. Чехов «Вишнёвый сад». (Реж.- Владимир Рубанов).
 И. А. Крылов «В гостях у дедушки Крылова», музыкальный спектакль. (Реж.- Владимир Семионичев, Санкт-Петербург).
 Ж. Ануй «Антигона». (Реж.- Михаил Калмыков, Москва).
1992
 Е. Шварц «Золушка». (Реж.- Владимир Рубанов, Омск).
 А. Н. Островский «Доходное место». (Реж.- Владимир Рубанов, Омск).
1993
 М. Бартенев «Синяя борода». (Реж.- Илья Макаров, Санкт-Петербург).
 Э. Эртенер «Кто самый сильный?» (Реж.- Файк Эртенер, Турция/Стамбул).
 В. Рубанов «Горящий светильник», по произведениям О’Генри. (Реж.- з. д.и. РФ В. Рубанов, Омск).
1994
 Э. Т. А. Гофман «Принцесса Пирлипат», театральная фантазия по сказке «Щелкунчик и мышиный король». (Реж.- Андрей Горбатый, Санкт-Петербург).
 М. Бартенев, Ю. Шуберт «Сокровище заколдованного замка», по сказке братьев Гримм. (Реж.- Ютта Шуберт).
1995
 В. Ежов, Г. Чухрай «Алёша». (Реж.- з. д.и. РФ Владимир Рубанов, Омск).
 И. и Я. Златопольские «Братец кролик и К». (Реж.- Александр Григорьянц, Санкт-Петербург).
1996
 М. Твен, И. Макаров «Принц и нищий». (Реж.- Илья Макаров, Санкт-Петербург).
 Э. де Филиппо, И.Макаров «Цилиндр». (Реж.- з. д.и. РФ Владимир Рубанов, Омск).
 Х. Трентельман «Кас, Карс и Казимир». (Реж.- Ханс Трентельман, Голландия).
 С. Долгушин «Урфин», мюзикл. Реж.- з. д.и. РФ Владимир Рубанов, (Омск), Андрей Горбатый (Санкт-Петербург).
1997
 Л. Устинов, О.Табаков «Белоснежка и семь гномов». (Реж.- Анна Шевчук, Санкт-Петербург).
 С.Долгушин «Зайка-зазнайка», оперетта для детей. (Реж.- Александр Гончарук).
1998
 М. Бартенев «Мальчик-с-пальчик и его родители». (Реж.- Сергей Розов, Москва).
 А. Вигано «Золушки». (Реж.- з. д.и. РФ Владимир Рубанов, Омск).
2000
 А. Н. Островский «Не всё коту масленица». (Реж.- Анатолий Слюсаренко, Геленджик).
 А. Файко «Вечерний плен». (Реж. — Анатолий Слюсаренко, Геленджик).
 В. Сигарёв «Семья Вурдалака». (Реж.- Виктор Колодко, Омск).
2001
 С. Долгушин «Любовь к трём апельсинам», мюзикл. (Реж.- Юрий Фридман, Москва).
2003
 В. Акунин «Пиковый валет». (Реж.- Владимир Ветрогонов, Омск).
 М. Бартенев «Новогодний вальс», музыкальный спектакль. (Реж.- з.а. РФ Александр Гончарук, Омск).
2004
 А. Звонов «Репка», по мотивам русск. народ. сказки. (Реж.- Анатолий Звонов, Омск).
2005
 В. Коростылёв «Африканское путешествие доктора Айболита». (Реж.- з. д.и. РФ Алла Полухина, Белоруссия/Минск).
2006
 «Женщина! Вспомни бессмертную душу!..» Моноспектакль Елены Арман (Омский ТЮЗ).
2007
 Л. Герш «Эти свободные бабочки». (Реж.- Сергей Тимофеев, Омск).
2008
 Е. Буханов «Необычайный концерт или Новый год в лесу». (Реж.- Владимир Ветрогонов, Омск).
2009
 Н. Эрдман «Самоубийца». (Реж.- Владимир Ветрогонов, Омск).
2010
 «Про слона Хортона», мюзикл. Либретто: В.Жук, Л. Орлянская. (Реж.- Владимир Ветрогонов, Омск).
2011
 Н. Шестаков «Финист Ясный сокол», совместно с В. Шаинским (Реж.- Анна Бабанова, Омск).
2012
 В. Ольшанский «Принцесса Кру» (Реж. — Борис Гуревич, Санкт-Петербург).

Музыка к спектаклям других театров России и ближнего зарубежья (1991—2013) 
1991
 П. Ершов «Конек-Горбунок». (Реж.- Илья Макаров, Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский) театр Комедии им. Н. П. Акимова).
2010
 Э. Т. А. Гофман «Принцесса Пирлипат», театральная фантазия по сказке «Щелкунчик и мышиный король». (Реж.- Андрей Горбатый, Одесский ТЮЗ, Украина).
2012
 П. Ершов «Конек-Горбунок», музыкальная сказка. (Реж.- з. д.и. РФ Владимир Рубанов, Екатеринбургский ТЮЗ, 2012).
 Н. Шестаков «Финист Ясный сокол» (Реж.- Анна Бабанова, Новосибирский молодёжный театр «Глобус»).
2013
 Я. Пулинович «Очи черные» (Реж.- Анна Бабанова, Курганский государственный театр драмы).
 А. Н. Островский «Доходное место» (Реж. — Дмитрий Астрахан, Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А. А. Брянцева, 2013).
2017
 М. Бартенев «Снегурушка», музыкальная сказка (Реж. — з.а. РФ Александр Гончарук, ТОП-театр, г. Омск).
 «Очи черные» Инсценировка Я. Пулинович повести «Яма» А. Куприна (ГАРД им. А. С. Пушкина, г. Якутск, Республики Саха).
2021

 А. Н. Островский «Доходное место» (Реж. — Дмитрий Астрахан, Московский театр «Ленком Марка Захарова»).

Примечания

Ссылки 
 Азбука счастья и любви / Омский театр для детей и молодежи.
 Гуляев Вячеслав. Талантливый и знающий обретает успех. 10 июня 2011
 Долгушин Сергей Львович: Персональная страница.
 Доходное место | Петербургский театральный журнал …
 Кадырова Эльвира. Невыносимая легкость бытия. («Эти свободные бабочки» Л. Герша в Омском театре для детей и молодежи).
 «Конек-Горбунок» — Театр Комедии им. Акимова.
 «Конёк-горбунок». Екатеринбургский ТЮЗ представляет.
 Красивая история в качественном исполнении: «Принцесса Пирлипат» в Одесском ТЮЗе.
 Курганский драматический театр: А. Куприн, инсценировка Я. Полунович «Очи черные».
 Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола.
 ОМСКИНФОРМ: Премия Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства.
 ОмскКульт: Сергей Львович Долгушин.
 «Театральный навигатор» определяет путь…
 Школа Юного Театрала: ШЮТ в мире музыки. Омский ТЮЗ.

Хоровые дирижёры России
Композиторы России
Театральные деятели России